En mathématiques, plusieurs théorèmes portent le nom de Ernst Steinitz, parmi lesquels :

 
 Théorème de Steinitz sur l'existence d'une clôture algébrique
 Théorème de réarrangement de Steinitz

Voir aussi 
 Lemme de Steinitz
 Autres théorèmes de Steinitz mentionnés sur la page « Steinitz's theorem » de Wikipedia anglophone

Steinitz